Farrach ist der Name folgender Orte:

 Farrach (Gemeine St. Andrä), Ortschaft der Gemeinde St. Andrä, Bezirk Wolfsberg, Kärnten
 Farrach (Gemeinde Zeltweg), Katastralgemeinde von Zeltweg, Bezirk Murtal, Steiermark
 Farrach (Gemeinde Kobenz), Katastralgemeinde von Kobenz, Bezirk Murtal, Steiermark